Лі́тня ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Літня вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Літня вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Літня вулиця — вулиця в місті Київ.
 Літня вулиця — вулиця в місті Луганськ.
 Літня вулиця — вулиця в місті Луцьк.
 Літня вулиця — вулиця в місті Львів.
 Літня вулиця — вулиця в місті Миколаїв.
 Літня вулиця — вулиця в місті Одеса.
 Літня вулиця — вулиця в місті Севастополь.
 Літня вулиця — вулиця в місті Токмак Запорізької області.
 Літня вулиця — вулиця в місті Ужгород.

Вулиці